Bonded by Blood – album degli Exodus del 1985
Bonded by Blood – gruppo musicale thrash metal californiano